Leveque bzw. LeVeque oder Lévêque ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Levêque (1866–1921), belgischer Maler
 Charles Lévêque (Glasmaler) (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts), französischer Glasmaler in Beauvais
 Charles Lévêque (1818–1900), französischer Philosoph
 Dorian Lévêque (* 1989), französischer Fußballspieler
 Eloy Leveque (1856–nach 1918), deutscher Tierarzt und Politiker
 Gérard Lévêque (1924–1978), französischer Jazzmusiker und Komponist
 Jacques Lévèque (1917–2013), französischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 John Leveque, US-amerikanischer Tontechniker
 Louis-Auguste Lévêque (1814–1875), französischer Bildhauer  
 Louis Lévèque (1798–1878), niederländischer Lithograf
 Nicole Lévêque (* 1951), französische Langstreckenläuferin
 William LeVeque (1923–2007), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Lévêque de Vilmorin
 Levesque